Rosa 'Gertrude Jekyll' — сорт английских () роз.

Регистрационное название: 'AUSbord'.

Сорт назван в честь Гертруды Джекилл — известного английского ландшафтного дизайнера.

Биологическое описание 
Шраб (), или невысокая плетистая роза. Куст очень колючий.

Формой роста и листьями напоминает портландские розы.

Высота растения до 120—305 см. Ширина до 120—185 см.

Цветки около 10 см в диаметре, махровые, насыщенно-розовые, в центре с бледно-малиновым оттенком.

Аромат сильный, напоминает аромат старинных роз.

Цветение непрерывное, в кистях по 3—5 штук.

В культуре 
Декоративное садовое растение. Из лепестков 'Gertrude Jakyll' делают эфирное масло для духов.

Зоны морозостойкости: 5b — 10b.

Для хорошего повторного цветения необходимо удалять отцветшие цветки и производить своевременную обрезку.
Для улучшения повторного цветения рекомендуется обрезать новые побеги на половину длины после окончания первого цветения, либо пригибать длинные побеги к земле.

Устойчивость к болезням по разным оценкам от средней до высокой.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Gertrude Jekyll'

Gertrude Jekyll